Радек Смоленяк (; 3 декабря 1986, Прага, Чехословакия) — чешский хоккеист, крайний нападающий клуба чешской экстралиги «Маунтфилд Градец-Кралове».

Карьера 
В 18-летнем возрасте уехал в Северную Америку, где с разным успехом играл в различных низших и молодёжных лигах, пытаясь пробиться в НХЛ. В 2005 году был задрафтован «Тампа Бэй Лайтнинг» под 73-м номером. В итоге закрепиться в НХЛ так и не смог, сыграв за «Молний» и «Чикаго Блэкхокс» всего 7 матчей и набрав 1 очко.

После чего вернулся в Европу, где играл за чешскии «Спарту» и «Кладно», финские «Эссят» и «Пеликанз», и шведский «Тимро». В сезоне 2012/13 провёл 7 матчей в КХЛ за «Торпедо», забил 1 гол.

10 ноября 2013 года было объявлено, что Смоленяк, являющийся на тот момент лидером среди бомбардиров чемпионата Финляндии, снова возвращается в КХЛ и подпишет контракт с «Югрой», где воссоединится с партнёрами по первой тройке «Эссята» сезона 2012/13 СМ-Лиги Стивеном Диксоном и Вели-Матти Савинайненом.

После окончания сезона 2013/14 Смоленяк играл за финский «ТПС Турку», шведский «МОДО», в КХЛ за «Медвешчак» и «Слован», а также в чешской экстралиге за «Маунтфилд Градец-Кралове», откуда в начале сезона 2018/19 перебрался в «Рапперсвиль-Йона Лейкерс», выступающий в Швейцарской национальной лиге. Проведя 7 игр за «Рапперсвиль» Смоленяк вернулся в «Градец-Кралове». В первом же матче после возвращения в Экстралигу забросил 2 шайбы в ворота команды «Энергия Карловы-Вары».

Сборная 
Играл за молодёжные сборные разных возрастов.

За основную сборную Чехии впервые сыграл на Кубке Карьяла 2013, проведя 3 матча без очков. Провёл 6 матчей на чемпионате мира 2015.

Достижения 
 Бронзовый призёр Юниорского чемпионата мира 2004 года
 Участник CHL Top Prospects Game 2005
 Серебряный призёр Чемпионата Финляндии 2011/12
 Лучший снайпер плей-офф СМ-Лиги 2012
 Финалист Лиги чемпионов 2020

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

 Чешская Экстралига — 241 игра, 148 очков (86 шайб + 62 передачи)
 Финская лига — 158 игр, 118 очков (72+46)
 КХЛ (включая кубок Надежды) — 137 игр, 83 очка (32+51)
 Шведская лига — 40 игр, 20 очков (11+9)
 Швейцарская лига — 7 игр, 2 очка (1+1)
 НХЛ — 7 игр, 1 очко (0+1)
 АХЛ — 207 игр, 103 очка (48+55)
 Хоккейная лига Онтарио (OHL) — 138 игр, 148 очков (77+71)
 East Coast Hockey League (ECHL) — 63 игры, 50 очков (22+28)
 Лига чемпионов — 20 игр, 16 очков (8+8)
 European Trophy — 8 игр, 3 очка (2+1)
 Кубок Шпенглера — 7 игр, 5 очков (1+4)
 Кубок Виктории — 1 игра
 Сборная Чехии — 28 игр, 3 очка (2+1)
 Всего за карьеру — 1062 игры, 700 очков (362+338)

Клубная статистика по сезонам 

 Обновлено на конец сезона 2020/2021

(*) Команда участвовала не в плей-офф, а в Кубке Надежды

(**) Без учёта статистики в Кубке Надежды

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на сайте r-hockey.ru
 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки «Кингстон Фронтенакс»
Игроки «Джонстаун Чифс»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Тимро»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки ХК «Рапперсвиль-Йона Лейкерс»